

Населені пункти та їхні частини

 Каліш — місто на правах повіту в Великопольському воєводстві
 Каліш — село в гміні Реґімін Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Каліш — село в гміні Дземяни Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Каліш — частина села Модзерово в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки